Michael Martin (1932–2015) – amerykański filozof
 Michael S. Martin (ur. 1938) – kanadyjski polityk
 Michael Martin (1945–2018) – brytyjski polityk, w latach 2000–2009 spiker Izby Gmin

Zobacz też 
 Micheál Martin (ur. 1960) – irlandzki polityk